Mokry Dwór (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Wrocławski, woiwodschap Neder-Silezië
 Mokry Dwór (Pommeren), een plaats in het Poolse district Gdański, woiwodschap Pommeren